Cravo da Terra é um grupo de música popular brasileira formado em 2000, no Florianópolis, capital de Santa Catarina. O grupo, que é composto por Ive Luna, Marcelo Mello, Mateus Costa, Otavio Rosa e Rodrigo Paiva, na formação original, lançou em 2004 o seu primeiro CD autoral com 14 faixas, entre instrumentais e canções.

Bandas formadas em 2000
Bandas de música popular brasileira
Bandas de Santa Catarina